gmina Łozina – dawna gmina w województwie lwowskim
 gmina Łozina – dawna gmina w województwie wrocławskim